Riu Fred (Alt Urgell), corrent fluvial de l'Alt Urgell
 Riu Fred (Alt Àneu), corrent fluvial del Pallars Sobirà
 Riu Fred (Odèn), corrent fluvial del Solsonès